|-
|(23251)||2000 XL6|| align=right|13,9|| align=right|2,783|| align=right|0,256|| align=right|6,93|| align=right|4,643||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23252)||2000 XO7|| align=right|13,1|| align=right|2,330|| align=right|0,169|| align=right|12,20|| align=right|3,555||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23253)||2000 YY12|| align=right|13,4|| align=right|2,627|| align=right|0,227|| align=right|11,12|| align=right|4,258||MBA||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23254)||2000 YZ15|| align=right|13,7|| align=right|2,716|| align=right|0,141|| align=right|4,99|| align=right|4,476||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23255)||2000 YD17|| align=right|12,5|| align=right|2,656|| align=right|0,193|| align=right|28,09|| align=right|4,327||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23256)||2000 YK17|| align=right|15,1|| align=right|2,428|| align=right|0,154|| align=right|1,70|| align=right|3,783||MBA||28. december 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|23257 Denny||2000 YW21|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,110|| align=right|5,72|| align=right|4,047||MBA||29. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|23258 Tsuihark||2000 YY21|| align=right|14,9|| align=right|2,319|| align=right|0,170|| align=right|6,86|| align=right|3,530||MBA||29. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(23259)||2000 YX29|| align=right|14,7|| align=right|2,271|| align=right|0,079|| align=right|9,18|| align=right|3,422||MBA||29. december 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(23260)||2000 YA34|| align=right|14,3|| align=right|2,229|| align=right|0,211|| align=right|4,15|| align=right|3,328||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23261)||2000 YQ44|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,042|| align=right|13,95|| align=right|4,188||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23262)||2000 YW44|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,043|| align=right|6,11|| align=right|3,744||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23263)||2000 YE46|| align=right|13,9|| align=right|2,563|| align=right|0,120|| align=right|16,12|| align=right|4,104||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23264)||2000 YC50|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,238|| align=right|4,01|| align=right|4,122||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23265)||2000 YO50|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,083|| align=right|2,62|| align=right|4,027||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23266)||2000 YP50|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,227|| align=right|2,31|| align=right|3,689||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23267)||2000 YJ54|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,275|| align=right|4,46|| align=right|4,153||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23268)||2000 YD55|| align=right|13,7|| align=right|2,275|| align=right|0,200|| align=right|7,05|| align=right|3,430||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23269)||2000 YH62|| align=right|11,4|| align=right|5,222|| align=right|0,024|| align=right|8,72|| align=right|11,94||JUT||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23270)||2000 YN62|| align=right|15,5|| align=right|2,462|| align=right|0,178|| align=right|3,85|| align=right|3,861||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23271)||2000 YO67|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,121|| align=right|6,57|| align=right|3,518||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23272)||2000 YR67|| align=right|14,1|| align=right|2,386|| align=right|0,231|| align=right|2,36|| align=right|3,686||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23273)||2000 YM75|| align=right|13,7|| align=right|3,135|| align=right|0,094|| align=right|10,79|| align=right|5,551||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23274)||2000 YK91|| align=right|14,7|| align=right|2,993|| align=right|0,069|| align=right|9,20|| align=right|5,178||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23275)||2000 YP101|| align=right|14,3|| align=right|3,121|| align=right|0,149|| align=right|15,18|| align=right|5,514||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23276)||2000 YT101|| align=right|13,6|| align=right|2,423|| align=right|0,270|| align=right|10,10|| align=right|3,772||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23277)||2000 YC104|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,034|| align=right|7,73|| align=right|3,378||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23278)||2000 YD105|| align=right|13,0|| align=right|3,208|| align=right|0,113|| align=right|12,61|| align=right|5,745||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23279)||2000 YY115|| align=right|15,4|| align=right|2,270|| align=right|0,167|| align=right|4,04|| align=right|3,419||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23280)||2000 YT116|| align=right|14,4|| align=right|2,242|| align=right|0,191|| align=right|2,95|| align=right|3,357||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23281)||2000 YY116|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,166|| align=right|5,67|| align=right|3,539||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23282)||2000 YZ116|| align=right|13,9|| align=right|2,241|| align=right|0,143|| align=right|4,65|| align=right|3,355||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23283)||2000 YP117|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,042|| align=right|4,61|| align=right|3,711||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23284)||2000 YD118|| align=right|15,4|| align=right|2,436|| align=right|0,165|| align=right|3,24|| align=right|3,802||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23285)||2000 YH119|| align=right|10,9|| align=right|5,114|| align=right|0,056|| align=right|16,58|| align=right|11,57||JUT||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23286)||2000 YH120|| align=right|14,7|| align=right|2,527|| align=right|0,179|| align=right|8,13|| align=right|4,018||MBA||19. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23287)||2000 YL120|| align=right|14,0|| align=right|2,807|| align=right|0,102|| align=right|8,35|| align=right|4,702||MBA||19. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23288)||2000 YG123|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,301|| align=right|12,12|| align=right|4,304||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23289)||2000 YQ126|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,169|| align=right|5,54|| align=right|3,584||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23290)||2000 YQ127|| align=right|14,2|| align=right|2,602|| align=right|0,180|| align=right|4,24|| align=right|4,198||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23291)||2000 YB128|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,113|| align=right|2,52|| align=right|3,430||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23292)||2000 YH128|| align=right|14,7|| align=right|2,383|| align=right|0,224|| align=right|3,70|| align=right|3,679||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(23293)||2000 YS131|| align=right|14,6|| align=right|2,222|| align=right|0,203|| align=right|5,39|| align=right|3,312||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23294)||2000 YJ137|| align=right|14,5|| align=right|2,363|| align=right|0,217|| align=right|4,91|| align=right|3,631||MBA||23. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(23295)||2000 YK137|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,107|| align=right|8,97|| align=right|3,515||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23296)||2001 AR3|| align=right|15,1|| align=right|2,257|| align=right|0,198|| align=right|5,64|| align=right|3,391||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23297)||2001 AX3|| align=right|13,7|| align=right|2,224|| align=right|0,212|| align=right|5,15|| align=right|3,315||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23298)||2001 AA5|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,162|| align=right|3,66|| align=right|3,461||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23299)||2001 AP9|| align=right|15,1|| align=right|2,587|| align=right|0,039|| align=right|10,97|| align=right|4,160||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23300)||2001 AE16|| align=right|14,3|| align=right|2,371|| align=right|0,249|| align=right|23,89|| align=right|3,650||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23301)||2001 AO16|| align=right|10,9|| align=right|3,999|| align=right|0,198|| align=right|21,40|| align=right|7,995||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23302)||2001 AB17|| align=right|13,2|| align=right|2,593|| align=right|0,123|| align=right|12,69|| align=right|4,175||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23303)||2001 AD17|| align=right|12,8|| align=right|2,601|| align=right|0,147|| align=right|12,04|| align=right|4,194||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23304)||2001 AN17|| align=right|12,9|| align=right|2,628|| align=right|0,164|| align=right|9,72|| align=right|4,260||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23305)||2001 AH18|| align=right|12,3|| align=right|3,041|| align=right|0,084|| align=right|10,67|| align=right|5,303||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23306)||2001 AC20|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,121|| align=right|6,80|| align=right|3,590||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23307)||2001 AG20|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,124|| align=right|7,24|| align=right|3,498||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23308)||2001 AS21|| align=right|15,4|| align=right|2,569|| align=right|0,070|| align=right|3,99|| align=right|4,117||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23309)||2001 AX22|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,039|| align=right|11,14|| align=right|5,122||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23310)||2001 AA25|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,085|| align=right|4,88|| align=right|3,395||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23311)||2001 AM29|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,079|| align=right|15,65|| align=right|4,189||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23312)||2001 AV41|| align=right|15,4|| align=right|2,156|| align=right|0,171|| align=right|5,15|| align=right|3,165||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23313)||2001 AC42|| align=right|14,8|| align=right|2,243|| align=right|0,169|| align=right|5,64|| align=right|3,359||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23314)||2001 AU44|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,195|| align=right|13,90|| align=right|4,041||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23315)||2001 BN8|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,093|| align=right|8,08|| align=right|5,349||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23316)||2001 BZ8|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,126|| align=right|28,41|| align=right|4,358||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23317)||2001 BP13|| align=right|14,6|| align=right|2,283|| align=right|0,206|| align=right|2,88|| align=right|3,448||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|23318 Salvadorsanchez||2001 BT13|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,063|| align=right|12,13|| align=right|5,719||MBA||20. januar 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(23319)||2001 BR14|| align=right|13,2|| align=right|2,475|| align=right|0,186|| align=right|10,45|| align=right|3,893||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23320)||2001 BP15|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,224|| align=right|00,71|| align=right|3,473||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(23321)||2001 BY16|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,092|| align=right|13,35|| align=right|4,621||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23322)||2001 BW24|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,187|| align=right|3,97|| align=right|4,229||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23323)||2001 BJ25|| align=right|14,2|| align=right|3,044|| align=right|0,052|| align=right|2,87|| align=right|5,309||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23324)||2001 BW25|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,190|| align=right|3,62|| align=right|4,166||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23325)||2001 BK30|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,127|| align=right|4,75|| align=right|3,608||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23326)||2001 BL30|| align=right|13,6|| align=right|3,128|| align=right|0,165|| align=right|6,62|| align=right|5,532||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23327)||2001 BE31|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,113|| align=right|5,76|| align=right|3,570||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23328)||2001 BM34|| align=right|12,4|| align=right|3,126|| align=right|0,087|| align=right|9,86|| align=right|5,526||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23329)||2001 BP42|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,051|| align=right|6,45|| align=right|3,531||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23330)||2001 BP43|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,097|| align=right|7,06|| align=right|3,263||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23331)||2001 BY43|| align=right|14,7|| align=right|2,371|| align=right|0,133|| align=right|7,07|| align=right|3,650||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(23332)||2001 BP54|| align=right|15,9|| align=right|2,154|| align=right|0,160|| align=right|1,16|| align=right|3,162||MBA||18. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(23333)||2059 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,461|| align=right|0,055|| align=right|5,43|| align=right|3,861||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23334)||2508 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,250|| align=right|6,37|| align=right|3,562||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23335)||2542 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,356|| align=right|0,232|| align=right|3,71|| align=right|3,616||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23336)||2579 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,173|| align=right|7,96|| align=right|3,484||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23337)||2613 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,130|| align=right|0,146|| align=right|4,52|| align=right|5,537||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23338)||2809 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,868|| align=right|0,050|| align=right|2,03|| align=right|4,856||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23339)||3025 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,146|| align=right|11,54|| align=right|4,285||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23340)||3092 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,241|| align=right|7,40|| align=right|4,302||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23341)||3503 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,642|| align=right|0,154|| align=right|11,39|| align=right|4,293||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23342)||4086 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,670|| align=right|0,216|| align=right|2,13|| align=right|4,363||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23343)||4238 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,239|| align=right|12,72|| align=right|4,364||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23344)||4612 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,181|| align=right|00,32|| align=right|3,577||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23345)||4619 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,216|| align=right|0,100|| align=right|1,84|| align=right|3,299||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23346)||4695 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,040|| align=right|6,28|| align=right|3,563||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23347)||5567 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,205|| align=right|7,56|| align=right|3,522||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23348)||6046 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,205|| align=right|12,09|| align=right|4,359||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23349)||6741 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,683|| align=right|0,048|| align=right|3,14|| align=right|4,393||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23350)||6779 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,056|| align=right|4,16|| align=right|4,267||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23351)||6818 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,196|| align=right|3,51|| align=right|4,246||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23352)||7585 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,251|| align=right|2,53|| align=right|3,540||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23353)||9518 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,167|| align=right|2,43|| align=right|3,796||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23354)||9547 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,489|| align=right|0,212|| align=right|7,56|| align=right|3,926||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|23355 Elephenor||9602 P-L|| align=right|11,7|| align=right|5,275|| align=right|0,061|| align=right|7,05|| align=right|12,12||JUT||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23356)||1194 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,012|| align=right|0,134|| align=right|11,54|| align=right|5,227||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23357)||1285 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,106|| align=right|1,44|| align=right|3,779||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23358)||2194 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,653|| align=right|0,152|| align=right|2,77|| align=right|4,321||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23359)||2301 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,256|| align=right|0,183|| align=right|6,17|| align=right|3,387||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23360)||3101 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,144|| align=right|1,80|| align=right|3,668||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23361)||3243 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,142|| align=right|3,92|| align=right|3,376||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23362)||3248 T-1|| align=right|17,2|| align=right|2,241|| align=right|0,126|| align=right|5,42|| align=right|3,354||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23363)||3770 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,245|| align=right|0,130|| align=right|6,24|| align=right|3,362||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23364)||4060 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,168|| align=right|4,31|| align=right|3,362||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23365)||4217 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,157|| align=right|3,06|| align=right|3,772||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23366)||1043 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,402|| align=right|0,173|| align=right|2,04|| align=right|3,721||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23367)||1173 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,066|| align=right|9,39|| align=right|5,137||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23368)||1196 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,597|| align=right|0,153|| align=right|5,10|| align=right|4,185||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23369)||1295 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,671|| align=right|0,278|| align=right|12,78|| align=right|4,364||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23370)||1329 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,184|| align=right|1,91|| align=right|5,153||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23371)||1364 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,703|| align=right|0,050|| align=right|5,89|| align=right|4,442||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23372)||1405 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,141|| align=right|1,11|| align=right|3,728||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23373)||2133 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,104|| align=right|1,92|| align=right|4,472||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23374)||2207 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,130|| align=right|0,160|| align=right|00,28|| align=right|5,536||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23375)||2234 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,127|| align=right|12,93|| align=right|5,397||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23376)||2239 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,098|| align=right|0,192|| align=right|1,54|| align=right|5,453||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23377)||3035 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,190|| align=right|2,79|| align=right|3,727||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23378)||3043 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,097|| align=right|6,94|| align=right|3,660||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23379)||3159 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,121|| align=right|11,81|| align=right|4,264||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23380)||3197 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,020|| align=right|0,060|| align=right|9,81|| align=right|5,248||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23381)||3363 T-2|| align=right|15,4|| align=right|3,002|| align=right|0,081|| align=right|1,41|| align=right|5,200||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|23382 Epistrophos||4536 T-2|| align=right|11,8|| align=right|5,201|| align=right|0,105|| align=right|15,06|| align=right|11,86||JUT||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|23383 Schedios||5146 T-2|| align=right|11,5|| align=right|5,239|| align=right|0,109|| align=right|10,80|| align=right|11,99||JUT||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23384)||5163 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,024|| align=right|0,157|| align=right|10,05|| align=right|5,259||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23385)||5168 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,964|| align=right|0,111|| align=right|9,66|| align=right|5,102||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23386)||5179 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,969|| align=right|0,068|| align=right|9,99|| align=right|5,115||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23387)||1039 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,659|| align=right|0,131|| align=right|12,80|| align=right|4,335||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23388)||1168 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,161|| align=right|13,32|| align=right|4,405||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23389)||1181 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,016|| align=right|9,65|| align=right|5,462||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23390)||1186 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,111|| align=right|16,20|| align=right|5,406||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23391)||2065 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,160|| align=right|0,015|| align=right|4,60|| align=right|3,174||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23392)||2416 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,378|| align=right|0,167|| align=right|1,41|| align=right|3,667||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23393)||3283 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,035|| align=right|3,58|| align=right|4,371||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23394)||4340 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,138|| align=right|7,14|| align=right|3,689||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23395)||5018 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,087|| align=right|15,86|| align=right|4,341||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23396)||5112 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,745|| align=right|0,108|| align=right|8,20|| align=right|4,547||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23397)||5122 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,248|| align=right|6,95|| align=right|3,618||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23398)||5124 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,364|| align=right|0,061|| align=right|7,19|| align=right|3,634||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23399)||5132 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,058|| align=right|0,091|| align=right|10,95|| align=right|5,345||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23400)||A913 CF|| align=right|13,8|| align=right|2,979|| align=right|0,076|| align=right|9,18|| align=right|5,140||MBA||11. februar 1913||Mt. Hamilton||H. D. Curtis
|-
|(23401)||1968 OE1|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,186|| align=right|4,67|| align=right|3,239||MBA||25. julij 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|23402 Turchina||1969 TO2|| align=right|13,2|| align=right|3,102|| align=right|0,178|| align=right|2,87|| align=right|5,463||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(23403)||1971 FB|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,240|| align=right|26,07|| align=right|3,729||MBA||24. marec 1971||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|(23404)||1972 RG|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,248|| align=right|21,74|| align=right|3,449||MBA||15. september 1972||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|23405 Nisyros||1973 SB1|| align=right|12,8|| align=right|3,961|| align=right|0,131|| align=right|5,22|| align=right|7,881||HLD||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(23406)||1977 QO3|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,236|| align=right|1,13|| align=right|3,627||MBA||23. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(23407)||1977 RG19|| align=right|16,2|| align=right|2,154|| align=right|0,083|| align=right|1,96|| align=right|3,160||MBA||9. september 1977||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(23408)||1977 TU3|| align=right|12,7|| align=right|3,047|| align=right|0,196|| align=right|14,76|| align=right|5,319||MBA||12. oktober 1977||Nanking||Purple Mountain
|-
|(23409)||1978 QF1|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,215|| align=right|4,98|| align=right|3,512||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(23410)||1978 QK2|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,249|| align=right|3,91|| align=right|3,410||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(23411)||1978 ST7|| align=right|14,0|| align=right|2,304|| align=right|0,127|| align=right|5,65|| align=right|3,496||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(23412)||1978 UN5|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,255|| align=right|5,17|| align=right|4,046||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(23413)||1978 VQ9|| align=right|14,0|| align=right|2,563|| align=right|0,207|| align=right|13,28|| align=right|4,103||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23414)||1979 MP1|| align=right|15,1|| align=right|2,437|| align=right|0,120|| align=right|1,69|| align=right|3,805||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23415)||1979 MQ3|| align=right|14,3|| align=right|2,462|| align=right|0,220|| align=right|10,21|| align=right|3,863||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23416)||1979 MU4|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,150|| align=right|2,26|| align=right|3,758||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23417)||1979 MU6|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,083|| align=right|13,64|| align=right|4,634||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(23418)||1979 QM3|| align=right|16,2|| align=right|2,227|| align=right|0,124|| align=right|5,27|| align=right|3,322||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(23419)||1980 FQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,105|| align=right|10,72|| align=right|5,123||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(23420)||1981 DO|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,126|| align=right|12,99|| align=right|4,032||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23421)||1981 DR|| align=right|14,4|| align=right|2,930|| align=right|0,044|| align=right|10,95|| align=right|5,015||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23422)||1981 DF1|| align=right|13,9|| align=right|2,938|| align=right|0,061|| align=right|11,52|| align=right|5,034||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23423)||1981 EA3|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,088|| align=right|5,77|| align=right|3,333||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23424)||1981 EU9|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,184|| align=right|4,50|| align=right|3,373||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23425)||1981 EL12|| align=right|16,0|| align=right|2,236|| align=right|0,062|| align=right|3,69|| align=right|3,343||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23426)||1981 EB16|| align=right|15,8|| align=right|2,241|| align=right|0,059|| align=right|3,83|| align=right|3,354||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23427)||1981 EF16|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,200|| align=right|10,86|| align=right|4,022||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23428)||1981 EL18|| align=right|15,3|| align=right|2,532|| align=right|0,148|| align=right|3,35|| align=right|4,028||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23429)||1981 EO35|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,135|| align=right|5,15|| align=right|3,375||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23430)||1981 EO38|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,094|| align=right|12,32|| align=right|4,094||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23431)||1981 EA45|| align=right|15,9|| align=right|2,232|| align=right|0,162|| align=right|5,22|| align=right|3,334||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23432)||1981 EF47|| align=right|15,3|| align=right|2,912|| align=right|0,075|| align=right|3,24|| align=right|4,970||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(23433)||1981 UU22|| align=right|13,1|| align=right|3,163|| align=right|0,061|| align=right|10,30|| align=right|5,625||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(23434)||1981 UB23|| align=right|13,5|| align=right|2,717|| align=right|0,191|| align=right|3,12|| align=right|4,477||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(23435)||1981 UZ24|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,127|| align=right|8,37|| align=right|3,491||MBA||25. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(23436)||1982 UF8|| align=right|13,7|| align=right|3,151|| align=right|0,202|| align=right|3,78|| align=right|5,592||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(23437)||1984 SJ1|| align=right|14,6|| align=right|2,255|| align=right|0,213|| align=right|4,68|| align=right|3,385||MBA||27. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(23438)||1984 SZ5|| align=right|14,8|| align=right|2,305|| align=right|0,239|| align=right|8,23|| align=right|3,498||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23439)||1986 PP|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,231|| align=right|2,88|| align=right|4,175||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(23440)||1986 QH1|| align=right|13,3|| align=right|3,164|| align=right|0,110|| align=right|15,27|| align=right|5,627||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23441)||1986 QW1|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,177|| align=right|1,74|| align=right|5,655||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23442)||1986 QJ2|| align=right|13,3|| align=right|3,115|| align=right|0,142|| align=right|4,59|| align=right|5,496||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23443)||1986 TG1|| align=right|13,2|| align=right|2,566|| align=right|0,125|| align=right|14,93|| align=right|4,110||MBA||4. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|23444 Kukučín||1986 TV6|| align=right|13,7|| align=right|2,559|| align=right|0,188|| align=right|7,43|| align=right|4,093||MBA||5. oktober 1986||PiwNica||M. Antal
|-
|(23445)||1987 QY7|| align=right|13,4|| align=right|3,000|| align=right|0,149|| align=right|12,13|| align=right|5,196||MBA||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23446)||1987 SJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,176|| align=right|2,71|| align=right|3,719||MBA||19. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(23447)||1987 VG|| align=right|14,6|| align=right|2,485|| align=right|0,198|| align=right|5,09|| align=right|3,916||MBA||15. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23448)||1988 BG|| align=right|12,8|| align=right|2,626|| align=right|0,160|| align=right|12,36|| align=right|4,255||MBA||18. januar 1988||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(23449)||1988 BG5|| align=right|14,2|| align=right|2,668|| align=right|0,148|| align=right|12,58|| align=right|4,358||MBA||28. januar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23450)||1988 CB4|| align=right|15,4|| align=right|2,173|| align=right|0,085|| align=right|6,71|| align=right|3,202||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23451)||1988 CO7|| align=right|16,1|| align=right|2,121|| align=right|0,068|| align=right|1,07|| align=right|3,089||MBA||15. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|23452 Drew||1988 QF|| align=right|15,6|| align=right|1,962|| align=right|0,095|| align=right|23,88|| align=right|2,748||MBA||18. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(23453)||1988 QR|| align=right|14,1|| align=right|2,911|| align=right|0,163|| align=right|4,10|| align=right|4,966||MBA||19. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23454)||1988 XU2|| align=right|13,6|| align=right|2,675|| align=right|0,144|| align=right|9,05|| align=right|4,375||MBA||1. december 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|23455 Fumi||1988 XY4|| align=right|12,9|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|10,37|| align=right|5,164||MBA||5. december 1988||Kiso||T. Nakamura
|-
|(23456)||1989 DB|| align=right|14,4|| align=right|2,374|| align=right|0,174|| align=right|3,34|| align=right|3,657||MBA||26. februar 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|23457 Beiderbecke||1989 GV6|| align=right|13,1|| align=right|2,626|| align=right|0,202|| align=right|13,65|| align=right|4,254||MBA||5. april 1989||La Silla||M. Geffert
|-
|(23458)||1989 RY1|| align=right|13,6|| align=right|2,761|| align=right|0,280|| align=right|15,26|| align=right|4,586||MBA||6. september 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(23459)||1989 ST4|| align=right|13,6|| align=right|2,746|| align=right|0,080|| align=right|6,58|| align=right|4,549||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23460)||1989 SX9|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,219|| align=right|00,63|| align=right|3,437||MBA||26. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23461)||1989 TM4|| align=right|14,0|| align=right|2,696|| align=right|0,083|| align=right|10,64|| align=right|4,426||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23462)||1989 TU4|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,168|| align=right|4,56|| align=right|4,508||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23463)||1989 TX11|| align=right|11,2|| align=right|5,179|| align=right|0,049|| align=right|12,89|| align=right|11,79||JUT||2. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(23464)||1989 TN15|| align=right|15,5|| align=right|2,247|| align=right|0,154|| align=right|2,99|| align=right|3,368||MBA||3. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23465)||1989 UA1|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,187|| align=right|5,27|| align=right|3,280||MBA||24. oktober 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(23466)||1990 DU4|| align=right|14,3|| align=right|2,338|| align=right|0,145|| align=right|2,64|| align=right|3,575||MBA||28. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23467)||1990 QS3|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,210|| align=right|5,51|| align=right|4,064||MBA||20. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(23468)||1990 SS3|| align=right|13,5|| align=right|2,682|| align=right|0,310|| align=right|11,34|| align=right|4,391||MBA||20. september 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(23469)||1990 SY3|| align=right|13,3|| align=right|2,669|| align=right|0,199|| align=right|11,11|| align=right|4,360||MBA||22. september 1990||Observatorij Palomar||B. Roman
|-
|(23470)||1990 SO8|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,237|| align=right|5,09|| align=right|4,502||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23471)||1990 TH3|| align=right|14,0|| align=right|2,744|| align=right|0,295|| align=right|10,38|| align=right|4,544||MBA||15. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23472)||1990 TZ10|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,158|| align=right|14,01|| align=right|4,217||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|23473 Voss||1990 TD12|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,199|| align=right|2,91|| align=right|4,404||MBA||11. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(23474)||1990 UX1|| align=right|13,8|| align=right|2,655|| align=right|0,148|| align=right|12,74|| align=right|4,325||MBA||20. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23475)||1990 VM2|| align=right|13,9|| align=right|2,675|| align=right|0,196|| align=right|4,66|| align=right|4,375||MBA||13. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(23476)||1990 VE4|| align=right|14,0|| align=right|2,749|| align=right|0,217|| align=right|12,52|| align=right|4,558||MBA||15. november 1990||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(23477)||1990 WS1|| align=right|13,8|| align=right|2,685|| align=right|0,121|| align=right|12,50|| align=right|4,398||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23478)||1991 BZ|| align=right|13,6|| align=right|2,811|| align=right|0,244|| align=right|6,00|| align=right|4,712||MBA||21. januar 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(23479)||1991 CG|| align=right|12,1|| align=right|3,117|| align=right|0,209|| align=right|15,52|| align=right|5,503||MBA||5. februar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(23480)||1991 EL|| align=right|11,4|| align=right|5,211|| align=right|0,088|| align=right|22,55|| align=right|11,90||JUT||10. marec 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23481)||1991 GT4|| align=right|14,3|| align=right|2,287|| align=right|0,196|| align=right|4,98|| align=right|3,457||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23482)||1991 LV|| align=right|14,4|| align=right|1,886|| align=right|0,083|| align=right|18,82|| align=right|2,590||MBA||14. junij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(23483)||1991 LV4|| align=right|15,4|| align=right|2,298|| align=right|0,184|| align=right|3,93|| align=right|3,482||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23484)||1991 NC1|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,213|| align=right|5,69|| align=right|3,446||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(23485)||1991 NV6|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,137|| align=right|6,56|| align=right|5,649||MBA||12. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(23486)||1991 PE2|| align=right|16,3|| align=right|2,429|| align=right|0,233|| align=right|2,05|| align=right|3,786||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23487)||1991 PX4|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,148|| align=right|1,47|| align=right|5,471||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23488)||1991 PF12|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,236|| align=right|6,95|| align=right|3,728||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(23489)||1991 PU16|| align=right|14,3|| align=right|2,372|| align=right|0,122|| align=right|3,27|| align=right|3,652||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(23490)||1991 RK3|| align=right|13,8|| align=right|2,525|| align=right|0,165|| align=right|13,07|| align=right|4,011||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(23491)||1991 RX17|| align=right|14,0|| align=right|2,318|| align=right|0,143|| align=right|4,37|| align=right|3,529||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(23492)||1991 RA20|| align=right|14,1|| align=right|2,404|| align=right|0,155|| align=right|5,85|| align=right|3,726||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(23493)||1991 SO|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,330|| align=right|7,76|| align=right|4,088||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(23494)||1991 SE2|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,230|| align=right|2,42|| align=right|3,627||MBA||16. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(23495)||1991 UQ1|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,182|| align=right|8,53|| align=right|3,465||MBA||29. oktober 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(23496)||1991 VN3|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,323|| align=right|6,83|| align=right|4,173||MBA||3. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(23497)||1991 VG4|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,146|| align=right|11,84|| align=right|4,031||MBA||5. november 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(23498)||1991 VH6|| align=right|14,6|| align=right|2,477|| align=right|0,156|| align=right|7,81|| align=right|3,897||MBA||6. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(23499)||1991 VY12|| align=right|13,2|| align=right|2,730|| align=right|0,175|| align=right|4,23|| align=right|4,511||MBA||11. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(23500)||1992 AT2|| align=right|14,2|| align=right|2,541|| align=right|0,185|| align=right|3,73|| align=right|4,049||MBA||9. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov